Pertinenz (lat. pertinere, ,dazugehören‘) bezeichnet

 in der Gelehrtensprache die Zusammengehörigkeit und ist bedeutsam für das Pertinenzprinzip;
 beim Information Retrieval die subjektive Relevanz.
 Zubehör (Pertinenz ist ein veralteter Ausdruck).
 Teil eines Landgutes, auch Nebengut.

In der Sprachwissenschaft wird der dativus possessivus auch als Pertinenzdativ bezeichnet.